Last Hour o The Last Hour ("[l']ultima ora" in lingua inglese) può riferirsi a:

The Last Hour – film muto statunitense del 1923 diretto da Edward Sloman
The Last Hour – film britannico del 1930 diretto da Walter Forde
Last Hour – film di Hong Kong del 2008 diretto da Pascal Caubet
Trappola d'acciaio (The Last Hour) – film statunitense del 1991 diretto da William Sachs